Ріу-Кову () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Еулалія-де-Ріу-Кову — парафія.
 Санта-Еуженія-де-Ріу-Кову — парафія.